

Letteratura
Tre donne, raccolta di racconti di Robert Musil.
Tre donne. Una storia d'amore e disamore, romanzo di Dacia Maraini.

Cinema
Tre donne (Three Women), film diretto da Ernst Lubitsch (1924)
Tre donne (3 Women), film diretto da Robert Altman (1977)
Tre donne, film diretto da Giacomo Campiotti (1983)

Televisione
Tre donne, miniserie televisiva diretta da Alfredo Giannetti (1971)

Pittura
Tre donne, dipinto del pittore italiano Umberto Boccioni
Tre donne, dipinto del pittore spagnolo Pablo Picasso